Макария может означать:
 Макария — в древнегреческой мифологии одна из Гераклидов.
 Макария — в античной географии источник близ  в Аттике.
 Макария — в античной географии равнина в Мессении.
  — древний город в Аркадии.
  — род бабочек в подсемействе Ennominae.

 Макария — женская форма мужского имени .

См. также 
 Макарей
 Макарий (значения)